Riaza puede designar:

Lugares 

 Río Riaza: un río llamado en árabe Wadi Asa وادي أسة, y después río Asa, hasta su forma actual.
 Riaza: un municipio de la provincia de Segovia (España), que toma el nombre de su río.
 Parque natural de Hoces del Río Riaza: parque natural situado en el noreste de la provincia de Segovia (España).
 Santa María de Riaza: localidad de la provincia de Segovia, en el municipio de Ayllón.
 Riofrío de Riaza: municipio de la provincia de Segovia.

Personas 

 José Riaza: músico y actor español.
 Berta Riaza: actriz española.
 Gabriel Riaza: un miembro fundador del grupo español de música industrial Esplendor Geométrico.
 Luis Riaza: dramaturgo español de vanguardia.